Waitschach bezeichnet
 Waitschach, eine Ortschaft in der Gemeinde Guttaring, Kärnten
 Katastralgemeinde Waitschach, eine Katastralgemeinde in der Gemeinde Guttaring, Kärnten
 Waitschach (Gemeinde Hüttenberg), eine Ortschaft in der Gemeinde Hüttenberg, Kärnten
 Pfarrkirche Maria Waitschach, Kärnten
 Gemeinde Waitschach, eine von 1850 bis 1865 in Kärnten bestehende Gemeinde